Dalum kan henvise til flere stednavne:
 Dalum – en bebyggelse og et ejerlav i Dalum Sogn, Odense Kommune
 Dalum (Fly Sogn) – en bebyggelse i Fly Sogn, Viborg Kommune
 Dalum (Alberta) – et område i Alberta, Canada